Cernești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cernești (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș

 Cernești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Cernești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova